Blackwater Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackwater Hill (New Hampshire)
 Blackwater Hill (New Mexico)